Il conte Ugolino ( « Le Comte Ugolin » en italien) peut désigner :
 Ugolin della Gherardesca (Ugolino della Gherardesca), est un officier et homme politique italien (1220-1289).
 Il conte Ugolino, film muet italien de Giuseppe De Liguoro sorti en 1908.
 Il conte Ugolino, film italien de Riccardo Freda sorti en 1949.